Cardo negro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cirsium vulgare; o
 el nombre común de la planta Cirsium acaule.